Eyadema est un nom de famille porté par plusieurs personnalités du Togo :
 Gnassingbé Eyadema (1935-2005), président de la République togolaise de 1967 à 2005 ;
 Faure Gnassingbé (1966-), son fils et successeur et 4e président de la République togolaise depuis 2005 ;
 « Rock » Balakiyèm Gnassingbé (?-), frère du précédent, officier, ancien président de la Fédération togolaise de football.

en:Eyadéma